Pépin Ier peut faire référence à :
 Pépin de Landen (v. 580-640), maire du palais d'Austrasie ;
 Pépin Ier d'Aquitaine (v. 797-838), roi d'Aquitaine.